Roan peut désigner :
 Roan, ancienne municipalité norvégienne du Sør-Trøndelag ;
 Le Secret de Roan Inish, un film américain ;
 la bataille de Roan's Tan Yard, affrontement mineur de la guerre de Sécession ;
 Jean-Yves Roan, acteur français.